Бу́нич — фамилия или географическое понятие.

Фамилия 
Известные носители в России:
 Бунич, Андрей Павлович (род. 1963) — российский экономист и предприниматель.
 Бунич, Игорь Львович (1937—2000) — российский писатель и публицист.
 Бунич, Павел Григорьевич (1929—2001) — советский и российский экономист и политик.

Фамилия Бунич (, ) встречается также в странах бывшей Югославии. См. :en:Bunić.

Географическое понятие 
 Бунич — село в Хорватии.

См. также 
 6722 Bunichi — астероид (1991 BG2). Назван в честь японского геофизика Саито Буничи (Bunichi Saitō), заслуженного профессора университета Ниигата.
 Вучич